Эфрон (Ефрон) — еврейская фамилия.

Происходит от библейского собственного имени Эфрон (), к которому в свою очередь имело отношение название местности Поле Эфрон в Хевроне (). Ударение у части носителей на первом, у других — на втором слоге. В начале XX столетия была наиболее распространена в литовско-белорусском ареале компактного еврейского расселения — районе Вильны, Вилейки, Гродно, Бельска.

Известные носители

Ефрон 
 Ефрон, Аделина Ефимовна, известная под поэтическим псевдонимом Аделина Адалис (1900—1969) — русская поэтесса, писательница и переводчица.
 Ефрон, Григорий (Гдалий, Густав) Абрамович (1863—1929) — русский учёный-медик в области челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, переводчик и публицист, брат И. А. Ефрона.
 Ефрон, Илья Абрамович (1847—1917) — русский издатель и типограф.
 Ефрон, Наталья Григорьевна (1896—1973) — советская актриса, известная исполнением роли Фанни Каплан, дочь Г. А. Ефрона.
 Ефрон, Семён (Шмая) Абрамович (1867—1933) — издатель, основатель берлинского издательства «С. Ефрон» (1920), брат И. А. Ефрона.

Эфрон 
 Эфрон, Ариадна Сергеевна (1912—1975) — переводчица, мемуарист, художница, искусствовед, поэтесса, дочь С. Я. Эфрона.
 Эфрон, Брэдли (род. 1938) — американский статистик.
 Эфрон, Генри (Henry Ephron, 1911—1992) — американский сценарист, драматург и продюсер, отец Н. Эфрон.
 Эфрон, Георгий Сергеевич (1925—1944) — писатель, переводчик, автор дневников, сын С. Эфрона и М. И. Цветаевой.
 Эфрон, Дилия (Delia Ephron, род. 1944) — американская сценаристка, драматург и прозаик, дочь Генри и Фиби Эфрон.
 Эфрон, Елизавета Яковлевна (1885—1976) — театральный режиссёр и педагог, сестра С. Я. Эфрона.
 Эфрон, Зак (род. 1987) — американский актёр и певец.
 Эфрон, Зуся (1911—2002) — израильский искусствовед, исследователь росписей восточноевропейских синагог.
 Эфрон, Инес (род. 1985) — аргентинская актриса.
 Эфрон, Константин Михайлович (Фельдштейн; 1921—2008) — эколог, доктор биологических наук, деятель природоохранного движения в СССР.
 Эфрон, Никита Савельевич (1887—1933) — советский дерматовенеролог и организатор здравоохранения, сын С. К. Эфрона.
 Эфрон, Нора (1941—2012) — американский кинорежиссёр.
 Эфрон, Савелий Константинович (Шеель, Шепшель Калманович) (Ефрон; 1849—1925) — писатель и драматург, писавший под псевдонимом Савелий Литвин, дядя С. Я. Эфрона.
 Эфрон, Сергей Яковлевич (1893—1941) — публицист, литератор, муж М. И. Цветаевой, племянник С. К. Эфрона.
 Эфрон, Фиби (урождённая Волькинд, Phoebe Ephron, 1914—1971) — американская сценаристка, мать Н. Эфрон.
 Эфрон, Холли (Hallie Ephron, род. 1948) — американский литератор, дочь Генри и Фиби Эфрон.
 Эфрон, Эми Лора (Amy Laura Ephron, род. 1952) — американская сценаристка и литератор, дочь Генри и Фиби Эфрон.

См. также 
 Эфрони
 Ефроний